Castello in Svezia (Château en Suède) – opera teatrale di Françoise Sagan del 1960
 Il castello in Svezia (Château en Suède) – film del 1963 diretto da Roger Vadim
 Château en Suède – film per la televisione del 2008 diretto da Josée Dayan